Robbie Simpson peut désigner :
  (1975-), joueur de rugby à XIII australien ;
  (1985-), footballeur anglais ;
 Robbie Simpson (1991-), athlète écossais.